Zuccari ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Zuccari (* 1974), italienischer Freitaucher
 Carlo Zuccari (1703–1792), italienischer Komponist und Violinist des Spätbarock und der Frühklassik
 Federico Zuccari (* um 1540, † 1609), manieristischer Maler und Kunsttheoretiker
 Luigi Zuccari (1847–1925), italienischer General, Politiker, Senator
 Taddeo Zuccari (1529–1566), italienischer Maler

Siehe auch: Zuccaro